Генуэзская крепость — крепость, построенная в средние века генуэзцами:

 Генуэзская крепость (Балаклава) (Чембало) — в Балаклаве.
 Генуэзская крепость (Гурзуф) — в Гурзуфе.
 Генуэзская крепость (Судак) — в Судаке.
 Генуэзская крепость (Феодосия) — в Феодосии.
 Генуэзская крепость Тана — у впадения Дона в Азовское море, возле Азова.
 Генуэзская крепость — распространенное название остатков сооружения, в северо-восточной части заповедника «Тисо-самшитовая роща» в Сочи.

См. также 
 Генуэзские колонии (Генуэзская империя / Генуэзская Романия)
 Генуэзские колонии в Северном Причерноморье (Газария / Готия)